Le patronyme néerlandais Visser, en flamand Vischer renvoie vers une profession : pêcheur.

Des variantes existent : 
 éventuellement avec l'article de : De Visser, De Visscher, De Visschere
 ou sans l'article : Visser, Visscher, Visschere, Vissere, Vischer, Visker
 parfois avec un suffixe génitif -s : Vissers, Visschers, Fissers

 Daniel Vischer (1950-2017), personnalité politique suisse ;
 Friedrich Theodor Vischer (1807–1887), écrivain et philosophe allemand ;
 Jean Vischer (mort en 1614), évêque d'Ypres ;
 Peter Vischer l'Ancien (vers 1455–1529), sculpteur et fondeur allemand de la Renaissance.
 Antoine Philippe de Vischer de Celles(1779-1841), homme politique belge naturalisé français.

Homonymie